Лис и охо́тничий пёс ():
 Лис и охотничий пёс (роман) — роман американского писателя Дэниела Пратта Мэнникса, написан в 1967 году.
 Лис и охотничий пёс (мультфильм) — мультфильм, экранизация одноимённого романа. Студия Диснея, 1981 год.
 Лис и охотничий пёс 2 — продолжение мультфильма «Лис и охотничий пёс». Выпущен DisneyToon Studios, 2006 год.